Денис Никифорович Невкритий — художник, реставратор.

Біографія 

Народився  в с. Матвіївка, Золотоніського району Полтавської області в бідній селянській сім'ї. З  малих  років  наймався  до  багатіїв  пасти  худобу.  З  12-ти років разом з своїми сестрами їздив на заробітки в німецьку колонію Асканія-Нова. В своєму автобіографічному оповіданні «Василько» (1924 р.)

Денис Никифорович яскраво відобразив важку долю дітей-заробітчан.

1907 р.  —  закінчив селянську 4-х річну школу. З малих років Денис Никифорович дуже любив малювати. В  сусідньому  селі  мешкав  художник  Магденко, який випадково звернув увагу на обдарованого підлітка і порадив ому вчитися живопису. Ця порада пробудила бажання вчитися і впевненість в своїх силах.

В  цьому  ж  році  він  вступає  до  Київського художнього  училища.  Його  вчителями      були сильні  майстри  живопису, такі  як  Красицький, Менк, Селезнев, Кричевський, Дядченко. За великі здібності йому надана стипендія. Денис Никифорович поступає на роботу в канцелярію, де  працює  вдень, бере  додому  на  ніч  переписувати папери. Така робота дала йому змогу оплатити житло і мати  кусок  хліба.  Одночасно  він  вчиться  ввечері  на курсах  при  вищому  міському  4-х  класному  училищі, яке закінчує в 1914 році.

В  1918  Денис  Никифорович  одружується  і  разом  з  дружиною їде  в  рідне  село  з  бажанням  передати  свої  сили  та  знання селянам. За  дорученням  Наркома  освіти  організовує  школу-комуну  в Красногорському монастирі для дітей сиріт.

В  цей  час  Денис  Никифорович  виступає  і  як  художник, пише  великі  полотна  «Колгоспний  синокіс», «Колгоспна пасіка»  та  багато  інших  творів, котрі  були  закуплені міністерством культури УРСР. З  1939  року  Денис  Никифорович  розпочинає  роботу  в республіканських науково-дослідних майстернях. Велика  Вітчизняна  війна  перервала  творчу  роботу.  В період війни знаходився у складі діючої армії рядовим. Нагороджений  медалями  «За  бойові  заслуги», орденом «Червона зірка».

Повернувшись після війни знов до науково-дослідної майстерні, починає  велику  роботу  по  відновленню пошкоджених під час війни полотен великих майстрів живопису, картин  Дрезденської  галереї  що  були привезені до Києва для реставрації.

За  відмінну  роботу  і  винахідливість  в  області реставрації  Денис  Никифорович  був  неодноразово нагороджений  Почесними  грамотами  Міністерства культури СРСР.

В 1957 р. в зв'язку  з тяжким захворюванням Денис Никифорович виходить на пенсію, але продовжує працювати художником-консультантом.

В 1970 р. помер після тяжкої хвороби.